Préaux puede referirse a las siguientes comunas francesas: 

 Préaux (Ardèche).
 Préaux (Indre).
 Préaux (Mayenne).
 Préaux (Sena Marítimo).